ciò che è pertinente all'Estonia
 appartenente al gruppo etnico degli estoni
lingua estone